Seifenbach ist der Name folgender Gewässer:
 Seifenbach (Rote Weißeritz), Zufluss der Roten Weißeritz im Osterzgebirge (Sachsen)
 Seifenbach (Salzbach), Zufluss des Salzbaches im Westerwald (Hessen)
 Seifenbach (Schwarzwasser), Zufluss des Schwarzwassers in Johanngeorgenstadt (Sachsen)